Вихен () — топоним Нидерландов.

 Вихен — город в провинции Гелдерланд (Нидерланды), административный центр общины Вихен.
 Вихен — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).